Solymosi László (1941) sakkedző, szakíró, sportvezető
 Solymosi László (1944) történész

Hasonló néven

Solymosy László (1909–1975) zoológus, ornitológus